Пилиповицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Новоград-Волинський район
 Пилиповицька сільська рада — колишня сільська рада, Житомирська область, Радомишльський район
 Пилиповицька сільська рада — Київська область, Бородянський район